Zkratka MKO označuje:

 Monostabilní klopný obvod
 Mauna Kea Observatories
 Mnichovský komorní orchestr (Münchener Kammerorchester)